Šesto izdanje Kupa velesajamskih gradova igralo se sezone 1963./1964. U finalu, koje se igralo na Nou Campu u Barceloni, Real Zaragoza je svladala tada aktualne prvake,Valenciju rezultatom 2-1.

Prvo kolo

Drugo kolo

Četvrtfinale

Polufinale

Finale

Vanjske poveznice 
 Rezultati Kupa velesajamskih gradova u Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Kup velesajamskih gradova